Turniej bokserski mężczyzn w wadze półciężkiej był jedną z ośmiu konkurencji bokserskich rozegranych na VII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Antwerpii w 1920 roku. Turniej rozpoczął się 21, a zakończył 24 sierpnia. Zawodnicy boksowali w audytorium na terenie antwerpskiego ogrodu zoologicznego. W turnieju wzięło udział jedenastu zawodników z sześciu reprezentacji. Masa ciała bokserów nie mogła przekraczać 79,378 kg. Złoto zdobył reprezentant Stanów Zjednoczonych Edward Eagan.

Wyniki

Bibliografia 
 

Boks na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1920